Illinois steht für:

 Illinois, US-Bundesstaat
 Illinois (Volk), nordamerikanisches indigenes Volk
 Illinois (Album), Konzeptalbum von Sufjan Stevens (2005)
 The Illinois, nicht verwirklichtes Projekt von Frank Lloyd Wright
 USS Illinois, Schiffe der United States Navy

Fahrzeuge:
 Illinois Electric Vehicle and Transportation Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Illinois, Model des ehemaligen US-amerikanischen Herstellers Moline Pump Company
 Illinois, Model des ehemaligen US-amerikanischen Herstellers The Overholt Company

Siehe auch:
 Illinois River (Begriffsklärung)
 Illinois Township (Begriffsklärung)